Каспи — топоним, а также фамилия.

Известные носители 
 Каспи, Виктория (род. 1967) — американо-канадский астрофизик.
 Каспи, Иосиф (1280—1345) —  провансальский гебраист, экзегет, грамматик, философ XIV века.

Топоним 
 Каспи — город в Грузии, административный центр Каспского муниципалитета.

См. также